Эдгар Йоэль Барсенас Эррера (; 23 октября 1993 года, Колон, Панама) — панамский футболист, полузащитник клуба «Тихуана» и сборной Панамы.

Клубная карьера 
Йоэль Барсенас начинал свою профессиональную карьеру футболиста в панамском клубе «Арабе Унидо». 29 июля 2012 года он дебютировал за команду в чемпионате Панамы, выйдя на замену на 75-й минуте в гостевом матче против «Пласа Амадор». 1 февраля 2014 года Барсенас забил свой первый гол в лиге, в домашнем поединке против «Сан-Франциско», ставший единственным и победным в матче. В конце января 2016 года футболист перешёл на правах аренды в клуб чемпионата Хорватии «Сплит» на шесть месяцев. В конце января 2017 года перешёл на правах аренды в клуб второго дивизиона Мексики «Кафеталерос де Тапачула» на один год.

26 декабря 2017 года клуб высшей лиги Мексики «Тихуана» объявил о переходе Барсенаса летом 2018 года. 18 июля 2018 года он отправился в аренду в клуб испанской Сегунды «Реал Овьедо» на сезон 2018/19.

Карьера в сборной 

6 августа 2014 года Йоэль Барсенас дебютировал за сборную Панамы в товарищеском матче против сборной Перу, выйдя в стартовом составе.

Барсенас участвовал в Чемпионате мира 2018.

Барсенас был включён в состав сборной Панамы на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019. В первом матче в групповом раунде против сборной Тринидада и Тобаго забил гол на 68-й минуте и вместе с командой добился победы со счётом 2:0.

Статистика выступлений

В сборной

Достижения 
Клубные
 Арабе Унидо
 Чемпион Панамы (4): 2012 (апертура), 2015 (клаусура), 2015 (апертура), 2016 (апертура)

 Кафеталерос де Тапачула
 Чемпион Ассенсо МХ (1): 2017/18

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Панамы
Игроки сборной Панамы по футболу
Игроки ФК «Арабе Унидо»
Игроки ФК «Сплит»
Игроки ФК «Кафеталерос де Чьяпас»
Игроки ФК «Реал Овьедо»
Игроки ФК «Жирона»